

Italia

Campania 
 Chiesa di Sant'Andrea apostolo a Napoli

Emilia-Romagna 
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Castelnovo di Sotto
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Cervia
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Copparo
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Ligonchio, frazione di Ventasso
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Massa Castello
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a San Secondo Parmense
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo in Antognano a Parma

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo ad Attimis
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Basiliano
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Budoia
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Zoppola
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Bicinicco
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Madrisio, Fagagna
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Moraro
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Mossa
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Pieris, frazione di San Canzian d'Isonzo
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Pozzuolo del Friuli
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Rodeano Alto, Rive d'Arcano
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Ronchis
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a San Daniele del Friuli
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Sant'Andrea di Gorizia
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Sequals
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Sevegliano, frazione di Bagnaria Arsa
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Paderno di Udine
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Trebiciano
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Venzone

Lazio 
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Cottanello
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Gallicano nel Lazio
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Labico
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Paliano

Liguria 
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Mioglia
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Savona

Lombardia 
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Brunate
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Ceto
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Crespiatica
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Gorlago
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Malegno
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Massalengo
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Pescarolo ed Uniti
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Pompiano
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Sangiano
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Ticengo

Piemonte 
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Cerreto d'Asti
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Pavone Canavese
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Rigoroso, frazione di Arquata Scrivia
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Savigliano

Puglia 
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Tricase

Sardegna 
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Orani
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo – chiesa a Tortolì
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Villanova Truschedu

Toscana 
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Cucigliana
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Giuncugnano
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Miemo
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Montalcino
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Montemassi
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Montevarchi
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Tirli
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Volterra

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Nago-Torbole
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Salorno sulla Strada del Vino
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Sant'Andrea in Monte, frazione di Bressanone
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Storo
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Terlago, frazione di Vallelaghi

Veneto 
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo ad Anguillara Veneta
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo ad Arquà Polesine
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Cadoneghe
Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Chioggia
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Codognè
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Rasa, frazione di Lendinara
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Miane
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Palazzina, frazione di Verona
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Pontecchio Polesine
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Pontelongo
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Sarcedo 
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Sommacampagna
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Tombolo
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Venegazzù di Volpago del Montello
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Venezia, Favaro Veneto

Spagna 
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Santa Cruz de Tenerife

Pagine correlate 
 Sant'Andrea (disambigua)
 Chiesa di Sant'Andrea
 Basilica di Sant'Andrea
 Cattedrale di Sant'Andrea
 Oratorio di Sant'Andrea
 Pieve di Sant'Andrea
 Chiesa dei Santi Bartolomeo e Andrea
 Chiesa dei Santi Pietro e Andrea